Świerczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Świerczyn est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Świerczyn est un village de la voïvodie de Mazovie